Il doppio maschile del torneo di tennis Queensland Open 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale John Fitzgerald e Glenn Michibata 7-6, 6-3.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Glenn Michibata (finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (primo turno)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Queensland Open 1991
ATP Tour 1991